Unter Fadentechnik versteht man:
 die Fadenepilation
 eine Technik zur Rekonstruktion bei Bänderrissen